Jules Rouard, résistant, militaire et photographe belge.
 Pierre-Émile Rouard, prélat français, évêque de Nantes.
 Yves Rousset-Rouard, producteur de vins et de films, et homme politique français.